Die Irish League 1891/92 war die zweite Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Linfield FC konnte den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen.

Modus 
Zehn Mannschaften waren angetreten, um an 18 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander anzutreten. Mit Lancashire Fasiliers FC, Ligoniel FC, YMCA FC und Milltown FC wurden vier Teams aus Belfast in die Liga aufgenommen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1891/92 (Archiv)

1891/92
Fußballsaison 1891/92